

Patronyme 
 Jean Fusaro (né en 1925), peintre français ;
 Diego Fusaro (né en 1983), philosophe et essayiste italien ;
 Chris Fusaro (né en 1989), joueur écossais de rugby à XV.

Toponyme 
 Lac Fusaro, lac italien situé dans la province de Naples.